Утебаев — фамилия:

 Утебаев, Мусиралы Смаилович (род. 1950) — казахстанский государственный и политический деятель.
 Утебаев, Сакен Нуриевич (род. 1966) — казахстанский государственный и общественный деятель.
 Утебаев, Сафи Утебаевич (1909—2007) — советский нефтяник, Почетный нефтяник СССР.

См. также 
 Утембаев
 Уртембаев